Delano ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Delano (Kalifornien)
 Delano (Michigan)
 Delano (Minnesota)
 Delano (Ohio)
 Delano (Pennsylvania)
 Delano (Tennessee), im Polk County
 Delano Heights (Washington)
 Delano Park (Maine)
 Delano Township (Kansas)
 Delano Township (Pennsylvania)

Gebäude
 Delano Las Vegas, ein 5-Sterne-Hotel am Las Vegas Strip in Nevada, USA

Unternehmen
 UAB Delano in Litauen

Delano, Délano oder DeLano ist der Familienname folgender Personen:
 Adore Delano (* 1989), US-amerikanische Dragqueen, Singer-Songwriter
 Charles Delano (1820–1883), US-amerikanischer Politiker
 Columbus Delano (1809–1896), US-amerikanischer Politiker, Innenminister unter Präsident Ulysses S. Grant 
 Franklin Delano Roosevelt (1882–1945), US-amerikanischer Politiker, 32. Präsident der USA
 Frederic Adrian Delano (1863–1953), US-amerikanischer Eisenbahner
 Jane Delano (1862–1919), US-amerikanische Verbandsgründerin
 Jack Delano (1914–1997), US-amerikanischer Fotograf und Komponist 
 Joan Delano Aiken (1924–2004), britische Schriftstellerin, siehe Joan Aiken
 Jorge Délano Frederick (1895–1980), chilenischer Maler und Karikaturist, Regisseur und Drehbuchautor
 Nikki Delano (* 1986), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Peter Delano (* 1976), US-amerikanischer Jazzpianist und Komponist
 Roger Delano (1898–1966), französischer Automobilrennfahrer
 Warren Lyford DeLano (1972–2009), US-amerikanischer Wissenschaftler

im NRHP gelistete Objekte:
 Delano Village Hall, in Delano, Minnesota, ID-Nr. 79001264
 Delano-Alves House, in Henderson, Kentucky, ID-Nr. 93000044

Siehe auch:
 Delanoë